FICD () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 12-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 458 амінокислот, а молекулярна маса — 51 778.

Кодований геном білок за функцією належить до трансфераз. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки